Les Baby-Sitters (The Baby-Sitters Club), série de romans américains d'Ann M. Martin sorti entre 1986 et 2000 ;
 Les Baby-sitters, série de bande dessinée belge de Christian Godard au scénario et Clarke sous le pseudonyme de Valda  , sorti entre 1994 et 1999 ;
 Les baby-sitters (Watching The Baby), deuxième épisode de la saison 5 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Les Babysitters (The Babysitters), film américain  de David Ross sorti en 2008 ;
 Les Baby-sitters (The Baby-Sitters Club), série télévisée américaine créée par Rachel Shukert et basée sur la série romanesque d'Ann M. Martin, diffusé depuis 2020.

Voir aussi